Sebastián Cabot puede referirse a las siguientes personas:

 Sebastián Cabot (1918 — 1977), actor cinematográfico y televisivo británico, recordado principalmente por su papel del Juez Vargas en El Zorro.
 Sebastián Caboto (1484 — 1557), hijo de Mattea Caboto y Juan Gaboto un marino, cartógrafo y explorador de América que estuvo al servicio de Inglaterra y de España.